«Братья Борис и Глеб» (1915) — художественный немой фильм режиссёра Евгения Бауэра. Другое название — «Братья Николаевы».

Фильм вышел на экраны 11 ноября 1915 года. Является продолжением фильма «Ирина Кирсанова» (1915).

Фильм не сохранился.

Сюжет 
Дело убийства Ронецкого в доме его жены Ирины кажется расследованным. Найденный полицией рядом с трупом в маске и с револьвером Колодин осуждён на 12 лет каторги. Ирина запрещает убившему подлеца-мужа при её защите Борису Николаеву признаваться полиции. 

Глеб Николаев с помощью привлечённого в качестве эксперта его отца профессора Николаева доказывает непричастность Колодина к убийству. Узнав из уст Ирины, что Ронецкого убил его брат Борис, Глеб отстраняется от дела и просит сделать это отца. Отец по отпечаткам пальцев определяет, что убил Борис. 

Несмотря на уговоры и уничтожение улик его женой (матерью Бориса), профессор решает назвать Бориса убийцей. Однако от волнения его разбивает паралич и профессор умирает. Теперь никто не выдаст Бориса. Однако мучимый угрызениями совести и желая отвести наказание от невиновного человека, Борис решает открыть своё участие в преступлении полиции. 

На суде присяжных выясняется вся картина убийства: подлые поступки убитого мужа Ирины, его нападение на жену, приведшее к кровавой развязке. Суд оправдывает Бориса. Теперь его совесть чиста и Борис соединяется с любимой Ириной.

В ролях 
 Иван Горский — Глеб Николаев
 Витольд Полонский — Борис Николаев
 Сергей Рассатов — профессор Николаев, их отец
 Ольга Рахманова — жена профессора Николаева
 Лидия Терек — Ирина Ронецкая
 А. Сотников — Колодин, шофёр
 Тамара Гедеванова — Лиза, его сестра

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Евгений Бауэр
 Сценарист: Анталек (Антонина и Александр Ханжонковы)
 Оператор: Борис Завелев
 Продюсер: Александр Ханжонков

Оценки 
Рецензент журнала «Проектор» («Проэктор») отмечал, что в фильме «гораздо больше психологического элемента, чем в „Ирине Кирсановой“» и что продолжение фильма «по своей цельности даже превосходит первую серию».

Критик Н. Туркин высказал ряд замечаний о фильме. Он считал, что режиссёр так увлекается, что картина уносится «от существа внутреннего действия», перепрыгивает там, «где надо оглядеться». В частности, он раскритиковал сцену с Борисом в заключении, где режиссёр нарядил его в арестантский халат, хотя нельзя лишать Бориса до суда прав и преимуществ. В отзыве Н.Туркина, посвященном фильму «Братья Борис и Глеб», высоко оценивается мастерство оператора и режиссера: «Отчётливые, великолепные фотографии этой картины, художественные группировки в сценах ... ещё раз выдвинули искусство Бауэра». «В „Борисе и Глебе“, — продолжал критик, — действие развивается в четырёх стенах комнат, и тем не менее оно с такой силою захватывает зрителя, что он ни на минуту не замечает однообразия обстановки». 

Фильмы «Ирина Кирсанова» и «Братья Борис и Глеб», по мнению историка кино Б. С. Лихачёва, были лучшими фильмами года.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Фильмы России 1915 года
Чёрно-белые фильмы России
Немые фильмы России
Фильмы Российской империи
Фильмы-драмы Российской империи
Фильмы-мелодрамы Российской империи
Немые фильмы Российской империи
Утерянные фильмы Российской империи
Фильмы Евгения Бауэра